

Biografia 
Figlio del grande re degli Obodriti – Aribert I. Probabilmente nel 719 o alla morte di suo padre, fonda l'Unione Liuticana, in cui governerà la dinastia dei Billunghi, il cui nome corrisponde al fondatore. Billung sposò Ildegarda, con cui ebbe un figlio – Billung II. Se teniamo conto anche il fatto che suo figlio è nato nel 719, probabilmente regnò dal 724 e morì una decina di anni prima della guerra con l'impero franco di Carlo Magno, in cui combatté Billung II e Mečeslav.

Note 

Sovrani dell'VIII secolo